Моли́на () — испанская фамилия, происходящая от слова molino, «мельница, мельник»:
 Молина, Альфред (род. 1953) — британо-американский актёр.
 Молина, Антонио (1928—1992) — испанский актёр и певец, отец Анхелы Молины.
 Молина, Анхела (род. 1955) — испанская актриса.
 Молина Барраса, Артуро Армандо (1927—2021) — президент Сальвадора в 1972—1977 годах.
 Молина, Аурора (1931—2004) — мексиканская актриса.
 Молина, Байрон (род. 1993) — гондурасский боксёр.
 Молина, Джейсон (1973—2013) — американский музыкант.
 Молина, Иван (род. 1946) — колумбийский теннисист.
 Молина, Луис (1535—1600) — испанский иезуит.
 Молина, Марио (1943—2020) — мексиканский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Молина, Маурисио (род. 1980) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Молина, Моника (род. 1967) — испанская певица и актриса.
 Молина, Науэль (род. 1997) — аргентинский футболист, защитник.
 Молина, Оделин (род. 1974) — кубинский футболист, вратарь.
 Молина Симон, Франсиско (1930—2018) — чилийский футболист и тренер.
 Молина, Хесус (род. 1988) — мексиканский футболист, опорный полузащитник.
 Молина, Хорхе (род. 1982) — испанский футболист, нападающий.
 Молина, Хосе Франсиско (род. 1970) — испанский футболист, вратарь.
 
 Молина, Ядьер (род. 1982) — пуэрто-риканский бейсболист, кэтчер.
 Молина Гомес, Хосе Доминго (1896—1969) — аргентинский военачальник и политик, временный президент Аргентины.
 Тирсо де Молина (1579—1648) — испанский драматург, доктор богословия.
 Амадо Молина, Карлос (род. 1983) — мексиканский боксёр.
 Перес Молина, Отто (род. 1950) — гватемальский политик, президент Гватемалы.
 Молина и Бедойя, Фелипе Франсиско (? — 1855) — коста-риканский дипломат.

Топонимы 
 Молина — город в Чили.
 Кастелло-Молина-ди-Фьемме — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.

См. также 
 Малина (значения)